Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1999/2000 war die 54. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren Rhenania Würselen nach einer Saison und der TuS 08 Langerwehe nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die beiden Aufsteiger SC West Köln (Rückkehr nach 43 Jahren) und Eschweiler SG (Wiederaufstieg nach elf Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals Borussia Freialdenhoven, das damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Blau-Weiß Urfeld verließ die Verbandsliga nach fünf Jahren wieder, Rhenania Würselen nach sieben Jahren. Der TuS 08 Langerwehe hatte seine Mannschaft während der Saison zurückgezogen und stieg 27 Jahre nach seinem Aufstieg wieder in die Landesliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1999
Fußballsaison 1999/2000